Марсело дос Сантос (; 17 мая 1976, Кампина-Гранди, Параиба), более известный как просто Марсело Параиба или просто Марселиньо () — бразильский футболист, выступавший на позиции полузащитника.

Биография 
Марселиньо родился в городе Кампина-Гранди, Параиба. Футболист начал свою карьеру в «Кампиненсе», где он выиграл два титула лиги. В период с 1994 по 1995 год он играл за «Сантос». Однако, лишь через два года он совершил свой прорыв, играя за «Сан-Паулу», где он выиграл два «Полистоэс», и на фоне успехов, был подписан французским «Олимпик Марселем».

Титулы и достижения 
  Чемпион штата Сан-Паулу (2): 1998, 2000
  Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул (1): 2001
  Чемпион штата Параиба (2): 1991, 1993
  Обладатель Кубка штата Минас-Жерайс (1): 2012
  Обладатель Кубка немецкой лиги (2): 2001, 2002

Примечания

Ссылки 
 Профиль на thefinball.com

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Рио-Бранко» Американа
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Вольфсбург»
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Коритиба»
Игроки ФК «Спорт Ресифи»
Игроки ФК «Гремио Баруэри»
Игроки ФК «Боа»
Игроки ФК «Форталеза»
Игроки ФК «Парагуасуэнсе»
Игроки ФК «Жоинвиль»
Игроки ФК «Оэсте»
Игроки ФК «Ипиранга» Эрешин
Игроки ФК «Трези»
Игроки ФК «Португеза Деспортос»
Футбольные тренеры Бразилии
Тренеры ФК «Трези»